Huvudsta : metrostation in Solna van de T10 (metrolijn)
 Huvudsta : stadsdeel van Solna